Ла-Базо́ш-Гуе́, Ла-Базош-Ґуе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 130 км на південний захід від Парижа, 75 км на захід від Орлеана, 55 км на південний захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 590 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1223,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Базош-Гуе на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Базош-Гуе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар